Шингарёв — фамилия; имеет женскую форму Шингарёва.

 Шингарёв, Андрей Иванович (1869—1918) — земский, общественный, политический и государственный деятель, врач общей практики, публицист.

 Шингарёва, Александра Ивановна (1871—1937) — русский врач-микробиолог, профессор кафедры гигиены Первого Медицинского Института.

См. также